|-
| 13901 - || 1140 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13902 - || 4205 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13903 - || 1975 ST || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 13904 Univinnitsa ||  || 3 octombrie 1975 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 13905 - || 1976 QA || 27 august 1976 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 13906 Shunda ||  || 20 august 1977 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 13907 - ||  || 9 septembrie 1977 || Palomar || 
|-
| 13908 Wölbern ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 13909 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 13910 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 13911 - ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 13912 - ||  || 22 august 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 13913 - || 1979 SO || 25 septembrie 1979 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 13914 Galegant ||  || 11 iunie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 13915 Yalow ||  || 27 mai 1982 || Palomar || C. S. Shoemaker, S. J. Bus
|-
| 13916 Bernolák ||  || 23 august 1982 ||  || 
|-
| 13917 Correggia || 1984 EQ || 6 martie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 13918 Tsukinada || 1984 QB || 24 august 1984 ||  || T. Seki
|-
| 13919 ||  || 21 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13920 Montecorvino ||  || 15 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 13921 Sgarbini || 1985 RP || 14 septembrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 13922 Kremenia ||  || 19 septembrie 1985 ||  || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| 13923 Peterhof ||  || 22 octombrie 1985 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 13924 - ||  || 1 august 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 13925 ||  || 29 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13926 Berners-Lee || 1986 XT || 2 decembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 13927 Grundy ||  || 26 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 13928 Aaronrogers || 1987 UT || 26 octombrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 13929 || 1988 PL || 13 august 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13930 Tashko ||  || 12 septembrie 1988 ||  || 
|-
| 13931 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 13932 - ||  || 18 septembrie 1988 || La Silla || ESO
|-
| 13933 Charleville ||  || 2 noiembrie 1988 ||  || T. Seki
|-
| 13934 ||  || 11 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 13935 - || 1989 EE || 4 martie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 13936 - || 1989 HC || 30 aprilie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 13937 Roberthargraves || 1989 PU || 2 august 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 13938 - ||  || 5 septembrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 13939 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13940 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13941 ||  || 2 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13942 Shiratakihime ||  || 2 noiembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 13943 - || 1990 HG || 26 aprilie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 13944 ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13945 ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13946 ||  || 27 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13947 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13948 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13949 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13950 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13951 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13952 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13953 ||  || 9 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13954 Born ||  || 13 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 13955 - ||  || 21 octombrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 13956 Banks ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13957 ||  || 7 ianuarie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13958 - || 1991 DY || 19 februarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 13959 ||  || 12 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13960 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13961 || 1991 PV || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13962 Delambre ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
|  ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13964 La Billardière ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13965 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13966 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13967 - || 1991 QJ || 31 august 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 13968 ||  || 2 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 13969 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13970 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 13971 ||  || 18 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 13972 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13973 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13974 || 1991 YC || 28 decembrie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 13975 - ||  || 30 ianuarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13976 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 13977 Frisch ||  || 29 aprilie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 13978 Hiwasa || 1992 JQ || 4 mai 1992 ||  || T. Seki
|-
| 13979 ||  || 8 mai 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 13980 Neuhauser || 1992 NS || 2 iulie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 13981 ||  || 28 iulie 1992 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 13982 Thunberg ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13983 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13984 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 13985 ||  || 22 octombrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 13986 ||  || 21 noiembrie 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13987 ||  || 16 noiembrie 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13988 - ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 13989 Murikabushi || 1993 BG || 16 ianuarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 13990 - || 1993 EK || 2 martie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 13991 Kenphillips ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 13992 Cesarebarbieri ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13993 Clemenssimmer ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13994 Tuominen ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13995 Tõravere ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13996 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13997 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13998 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 13999 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 14000 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-